André Dumas peut désigner :
 André Dumas (1874-1943), un poète et sous-préfet français ;
 André Dumas (1918-1996), un pasteur français ;
 André Dumas (1921-1996), un comédien français ;
 André Dumas (1953-), joueur français de rugby à XIII.